

Гагерман — місто, штат Айдахо
 Гагерман — місто, штат Нью-Мексико